Der Genesis GV70 ist nach dem größeren GV80 das zweite Sport Utility Vehicle der zur Hyundai Motor Company gehörenden Marke Genesis.

Geschichte 
Erste Bilder des 4,72 Meter langen Fahrzeugs veröffentlichte der Hersteller im Oktober 2020. Weitere Informationen zum GV70 gab Genesis im Dezember 2020 bekannt. Anfang 2021 wurde das SUV zunächst in Südkorea angeboten. Im Laufe des Jahres 2021 folgte der nordamerikanische Markt. In Deutschland kam der Wagen im September 2021 in den Handel. Die technische Basis teilt sich das SUV mit der Limousine G70.

Im November 2021 wurde eine vollelektrische Version namens Electrified GV70 auf der Guangzhou Auto Show vorgestellt, die wie schon der Electrified G80 die normale Verbrenner-Plattform nutzt und keine dedizierte Elektroauto-Architektur, wie sie beim GV60 und anderen Modellen der Hyundai Motor Group zum Einsatz kommt. Sie ermöglicht jedoch ebenfalls eine Ladeleistung von bis zu 350 kW, wodurch der 482 kg schwere Akku in nur 18 Minuten von 10 auf 80 % aufgeladen werden kann. Außerdem ist bidirektionales Laden mit bis zu 3,6 kW möglich. Im Gegensatz zum GV70, der nur im südkoreanischen Ulsan hergestellt wird, erfolgt die Produktion des Electrified GV70 auch im amerikanischen Montgomery (Alabama).

Sicherheit 
Im Herbst 2021 wurde der GV70 vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Er erhielt fünf von fünf möglichen Sternen.

Technische Daten 
Neben zwei Ottomotoren steht für den GV70 ein Dieselmotor zur Verfügung. Alle Varianten haben ein 8-Stufen-Automatikgetriebe. Die Antriebe kommen auch in der Limousine G80 zum Einsatz.

Zulassungszahlen in Deutschland 
Im Jahr 2021 wurden 74 Genesis GV70 in Deutschland neu zugelassen. Alle hatten einen Verbrennungsmotor.

Weblinks 

 offizielle Website GV70
 offizielle Website Electrified GV70

Einzelnachweise 

Kombi
Elektroautomodell